Beige peut désigner :
 le beige, une couleur ;
 beigeasse, une teinte de beige ;
 le Beige Box, une technique de fraude aux télécommunications.